Волны — совместный альбом лидера рок-группы «АукцЫон» Леонида Фёдорова и контрабасиста Владимира Волкова, на стихи Дмитрия Озерского (кроме песни «Нежно», в которой так же были использованы отрывки из стихов Алексея Хвостенко, и сказа "Вол НЫ" авторства Владимира Волкова).

Презентация альбома состоялась 22 мая 2009 года в Центральном доме художника совместно с презентацией книги стихов Озерского, под названием «Там, где…».

Список композиций 

 Солнце (3:07)
 Сверху вниз (5:45)
 Волны те (4:27)
 Монте Крю (3:57)
 Запрещено (4:41)
 Тишина (6:29)
 Белое и чёрное (4:00)
 Радуясь (2:39)
 Во сне на дне (0:41)
 Нежно (3:49)
 Вол НЫ (9:00)
 Ли (2:15)

В записи приняли участие 
 Леонид Фёдоров — пение, декламация, гитара, перкуссия, синтезатор
 Владимир Волков — контрабас, виола да гамба, перкуссия, синтезатор, губная гармоника, флейты, вокал
 Дмитрий Озерский — тексты
 Владимир Волков, Леонид Фёдоров, Дмитрий Ицкович — сказители в сказе «Вол НЫ»
 А. Гогешвили, Г. Орлова, С. Кыртиков, А. Смуров, Е. Разгонова, Л. Фёдорова — хор в песне «Волны Те»

Ссылки 
 Информация об альбоме на сайте Леонида Фёдорова
 Леонид Федоров, Владимир Волков - "Волны". Рецензия на nneformat.ru.

Альбомы 2009 года
Альбомы Леонида Фёдорова